Административно-территориальное деление Республики Науру включает в себя 14 округов:

См. также 
 Избирательные округа Науру